Група Г на Свјетском првенству 2018 одржана је од 18 до 28. јуна 2018. У групи се налазе: Белгија, Панама, Тунис и Енглеска. Двије првопласиране репрезентације пролазе међу најбољих 16, гдје се укрштају са групом Х.

Побједник групе Г играће у осмини финала са другопласираним из групе Х, док ће другопласирани из групе Г играти против првопласираног из групе Х. У четвртфиналу укрштају се са групама Е и Ф, те ће тако побједник групе Г у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе Е и другопласираног из групе Ф; док ће другопласирани из групе Г играти против бољег из дуела побједника групе Ф и другопласираног из групе Е.

Тимови

Занимљивости 

 Панама ће дебитовати на Свјетском првенству 2018.
 Тунис је на Свјетским првенствима одиграо 12 утакмица, остваривши само једну побједу, 3:1 против Мексика на Свјетском првенству 1978. То је била прва побједа неке Афричке репрезентације на Свјетским првенствима.
 Енглеска и Белгија одиграли су 21 утакмицу, Белгија је побиједила само једном — 1936.
 Панама има четири милиона становника, завршила је испред САД-а, који има 320 милиона становника.

Међусобни дуели

Белгија — Панама 

Белгија и Панама нису се састајали прије Свјетског првенства 2018.

Тунис — Енглеска 

Тунис и Енглеска први пут играли су у пријатељсој утакмици, у јуну 1990, било је неријешено 1:1. Последњи пут играли су на Свјетском првенству 1998, Енглеска је тријумфовала 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Енглеска — Белгија 

Енглеска и Белгија први пут састали су се у пријатељској утакмици у мау 1921, Енглеска је тријумфовала 2:0. Последњи пут састали су се у пријатељској утакмици у јуну 2012, Енглеска је славила 1:0. Најубједљивију побједу Енглеска је остварила у мају 1927, 1:9 у Бриселу. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Панама — Тунис 

Панама и Тунис нису се састајали прије Свјетског првенства 2018..

Белгија — Тунис 

Белгија и Тунис први пут су се састали у пријатељској утакмици у фебруару 1992, Тунис је славио 2:1. Последњи пут играли су у у пријатељској утакмици у јуну 2014, Белгија је побиједила 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Енглеска — Панама 

Енглеска и Панама се нису састајали прије Свјетског првенства 2018.

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Белгија — Панама

Тунис — Енглеска

2 коло

Белгија — Тунис

Енглеска — Панама

3 коло

Енглеска — Белгија

Панама — Тунис

Табела и статистика

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Г на сајту ФИФА 
 Група Г на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.